Casa de camp agregada a un convent on vivien els que es dedicaven al conreu de les terres
 La Conreria lloc del Coll de Montalegre, a la Serralada de Marina.
 Nom amb el qual es coneixia també la Serralada de Marina.